Island kan syfta på:

 Island – en republik i norra Atlanten
 Island (musikgrupp) – en musikgrupp från Cypern
 Island (dikt) – en dikt av Albert Ulrik Bååth
 Island Records – ett skivbolag.

Geografi

Frankrike 

 Island, Yonne, departementet Yonne i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Island
 Island, självständig stat,

USA 

 Island, Kentucky, ort, McLean County,

Se även
Islands
Islandia

Robotskapade USAförgreningar